OFC-mästerskapet i futsal 2013 var ett mästerskap i futsal för herrlandslag under ledning av fotbollsfederationen OFC (oceanien) som spelades 23–27 juli 2013. Mästerskapet var den nionde i ordningen som man har spelat i OFC-mästerskapet i futsal. Nya Zeeland var värdland för turneringen och samtliga matcherna spelades i Auckland.

Australien vann turneringen, efter att ha besegrat Malaysia i finalen.

Deltagande lag

Gruppspel

Grupp A

Malaysia och Nya Zeeland kvalificerade sig till utslagsspelet av mästerskapet. Malaysia vann samtliga matcher. Salomonöarna fick spela match om femteplats mot det tredjeplacerade laget från grupp B, Vanuatu. Nya Kaledonien fick spela match om sjundeplats mot det fjärdeplacerade laget från grupp B, NZ Invitational.

Grupp B

NZ Invitationals lag bestod av inbjudna spelare som utgjorde ett eget lag. Australien och Tahiti kvalificerade sig till utslagsspelet av mästerskapet. Australien vann samtliga matcher. Vanuatu fick spela match om femteplats mot det tredjeplacerade laget från grupp A, Salomonöarna. NZ Invitational fick spela match om sjundeplats mot det fjärdeplacerade laget från grupp A, Nya Kaledonien.

Utslagsspel
Utslagsspelet två första matcher avgjorde vilka lag som ta slutplaceringarna 5–8. I matchen om sjundeplats tävlade de lag som hamnade sist i respektive gruppspelsgrupp, Nya Kaledonien från grupp A och NZ Invitational från grupp B. I matchen om femteplats tävlade de lag som hamnade näst sist i respektive gruppspelsgrupp, Salomonöarna från grupp A och Vanuatu från grupp B.

Match om sjundeplats

Match om femteplats

Semifinaler

Match om tredjepris

Final

Källor

Noter

2013
Futsal i Nya Zeeland
Futsalåret 2013
2013 i Nya Zeeland
Internationella sportevenemang i Nya Zeeland